Ae steht für:
 einen schottischen Fluss, siehe Water of Ae
 Ae (Schottland), Ort in Schottland
 mehrere Schweizer Elektrolokomotiven, siehe Liste der Lokomotiven und Triebwagen der SBB #Elektrolokomotiven
 Abkürzung von Autechre, britische Electronica-Musikgruppe

ae steht als Abkürzung für:
 avestische Sprache, altiranisch, nach ISO 639-1
 .ae, länderspezifische Top-Level-Domain der Vereinigten Arabischen Emirate

Ae ist der Familienname folgender Personen:
 Kōichi Ae (* 1976), japanischer Fußballspieler

Æ steht für:
 George William Russell (1867–1935), Pseudonym des irischen Schriftstellers

AE steht für:
 Ä, Umlaut des Buchstabens A
 Transliteration des Buchstabens Æ
 AE-Provision, Agenturprovision
 Adobe After Effects, Animations- und Compositingsoftware
 Aeneon, ehemalige DRAM-Sparte der Qimonda
 Alkoholembryopathie, fetales Alkoholsyndrom, vorgeburtliche Schädigung eines Kindes
 Allerhöchster Erlass, Allerhöchste Entscheidung, eine Entsprechung zur Kabinettsorder
 Amerikanisches Englisch, die englischen US-Dialekte
 L’Année épigraphique, Publikation zur lateinischen Epigraphik
 Anwendungsentwicklung, Softwaretechnik
 Appendektomie, Operation am Blinddarm
 Astronomische Einheit, Längenmaß
 Aufenthaltsermittlung, deutsche Personenfahndung
 Auftragseingang, wirtschaftliche Messgröße
 Aufwandsentschädigung, Vergütung
 Ausfuhrerklärung, Dokument im Speditionssektor
 Austria Email, österreichischer Hersteller von Warmwasserbereitern
 Authenticated Encryption, Betriebsmodus von Blockchiffren
 Automatic Exposure, Belichtungsautomatik
 Chevrolet AE, Automodell von 1931
 Renault AE, Lastwagenmodell
 elektrophile Addition, AE, chemischer Reaktionsmechanismus
 Fluggesellschaften:
 Air Ceylon (IATA-Code, ICAO-Code), sri-lankische Fluggesellschaft
 Air Europe (Großbritannien) (IATA-Code), britische Fluggesellschaft
 Iceland Express (IATA-Code), isländische Fluggesellschaft
 Mandarin Airlines (IATA-Code), taiwanesische Fluggesellschaft
 Vereinigte Arabische Emirate, als Landescode ISO 3166
 verwaltungsgerichtliches Aktenzeichen für Eilverfahren in Asylsachen, siehe vorläufiger Rechtsschutz
 Amerikanische Exklave in der Britischen Besatzungszone (Niedersachsen), siehe Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen (historisch)#Deutschland 1945–1956
 Kraftfahrzeugkennzeichen:
 Deutschland: Vogtlandkreis (für Auerbach)
 Griechenland: Lasithi, freigehalten
 Großbritannien: Peterborough
 Niederlande: Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Norwegen: Fredrikstad
 Ukraine: Oblast Dnipropetrowsk

æ steht als Transliteration des Buchstabens ä, siehe Æ

Siehe auch:
 A&E (Begriffsklärung)

AE